Kreuzkamp steht für:

 Kreuzkamp (Berg) (3008 m), Berg in den Stubaier Alpen, Österreich
 Kreuzkamp (Ratekau), Ortsteil von Ratekau, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Kreuzkamp, von 1943 bis 1945 der deutsche Name von Malanów, Dorf und Sitz der Gmina Malanów, Powiat Turecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:

 Kreuzkampf